Moro, családnév

 Amerikai Egyesült Államok
 Moro (Illinois)
 Moro (Oregon)
 a Kalifornia állambeli Taft korábbi neve

 Fülöp-szigetek
 Moro tartomány

 Japán
 Moro vasútállomás

 Nigéria
 Moro (Nigéria)

 Olaszország
 Moro (folyó)

 Pakisztán
 Moro (Pakisztán)

 Románia
 Móró

 Sierra Leone
 Moro River